Рідль — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Альфред Рідль (*1949) — австрійський футболіст, що грав на позиції нападника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Ганс Рідль (1895—1945) — німецький офіцер, обер-лейтенант резерву вермахту. Учасник Першої і Другої світих війн.
 Казімєж Рідль (1841—1898) — польський священик-єзуїт, педагог, церковний письменник, проповідник.

Німецькі прізвища